Эристави (; дословно, «глава народа» («эри» — «народ» и «тави» — «глава»); в русском прочтении эристав) — грузинский титул, в античной и раннесредневековой Грузии обозначавший государственную должность (губернатор),  а в более позднее в время — наследственный статус феодала. В грузинской аристократической иерархии этот титул занимал третье (после мэпэ — царей и мтаваров — владетельных князей) место и соответствовал правителю крупной провинции. Обладатель титула был по должности командующим военного округа-знамени (, [droša]), носил особую одежду, отличительный перстень, пояс и копьё, а также ездил на коне особой породы.

Происхождение 
Некоторые высокопоставленные эристави носили титул эриставт-эристави (), то есть «эристав над эриставами», что носило лишь символический характер и подчёркивало их заслуги перед государством.

Термин «эриставт-эристави» также применялся ранними Фарнавазидами в в древнегрузинской Иберии, считавшими себя «первыми среди равных», однако впоследствии, после укрепления их власти, он утратил изначальный смысл и превратился в традиционный эпитет.

Аналогичный термин «эрисмтавари» (; дословно, «глава народа») был титулом, использовавшимся главным образом во времена до-багратидовских правителей Грузии и позднее применялся попеременно с титулом эристави.

Пользуясь смутами в Грузии, некоторые эристави обратили своё звание в потомственное и стали фактически удельными князьями, а некоторые и формально независимыми владетелями различных грузинских областей (например, эристави Мингрельский, Абхазский, Гурийский, Сванский и Ахалцихский).

От титула «эристави» происходят фамилии пяти грузинских дворянских домов, утверждённых в княжеском достоинстве во время русского правления Грузией в XIX веке. Эти фамилии в России зачастую известны просто как князья Эристовы, но они имели разное происхождение.

Эрисмтаварские роды 
 Гурамиды
 
 Хосроиды

Эриставские фамилии 

 Абазасдзе
 Абусерисдзе
 
 Геловани
 
 Гуриели
 Дадиани
 Джакели
 
 
 Панаскертели
 
 
 Шервашидзе
 
 Эристави:
 Эристави-Арагвские
 Эристави-Гурийские
 Эристави-Ксанские
 Эристави-Рачинские (Чхеидзе)

Примечания

Литература 
 
 

Князья Грузии
Списки:Грузия
Дворянство Грузии

Титулы Грузии